Кьонигсберг може да се отнася за:
 Кьонигсберг, главен град на историческата област Източна Прусия, преименуван (1946) на Калининград (център на Калининградска област, Русия);
 Кьонигсберг, малък град в Бавария, Германия;
 „Кьонигсберг“, германски лек крайцер от началото на 20 век;
 Кьонигсбергските мостове, известна задача в топологията.